Kostelů zasvěcených svatému Jiljí je více:

Česko

Hlavní město Praha
 Kostel svatého Jiljí (Praha) na Starém Městě

Středočeský kraj
 Kostel svatého Jiljí (Hořovice)
 Kostel svatého Jiljí (Křinec)
 Kostel svatého Jiljí (Libeř)
 Kostel svatého Jiljí (Lužec nad Vltavou)
 Kostel svatého Jiljí (Nebužely)
 Kostel svatého Jiljí (Nymburk)
 Kostel svatého Jiljí (Rakovník)
 Kostel svatého Jiljí (Uhlířské Janovice)
 Kostel svatého Jiljí (Vlašim)
 Kostel svatého Jiljí (Všebořice)

Jihočeský kraj
 Kostel svatého Jiljí (Blanice)
 Kostel svatého Jiljí (Číměř)
 Kostel svatého Jiljí (Dolní Dvořiště)
 Kostel svatého Jiljí (Domanín)
 Kostel svatého Jiljí (Heřmaň)
 Kostel svatého Jiljí (Horní Slatina)
 Kostel svatého Jiljí (Milevsko)
 Kostel svatého Jiljí (Mirotice)
 Kostel svatého Jiljí (Rychnov u Nových Hradů)
 Kostel svatého Jiljí (Strmilov)

Plzeňský kraj
 Kostel svatého Jiljí (Budislavice)
 Kostel svatého Jiljí (Hlohová)
 Kostel svatého Jiljí (Krašovice)
 Kostel svatého Jiljí (Mělnice)
 Kostel svatého Jiljí (Švihov)
 Kostel svatého Jiljí (Třebnice)
 Kostel svatého Jiljí (Zdebořice)

Karlovarský kraj
 Kostel svatého Jiljí (Chlum)
 Kostel svatého Jiljí (Kostelní)
 Kostel svatého Jiljí (Lomnice)
 Kostel svatého Jiljí (Teplá)

Ústecký kraj
 Kostel svatého Jiljí (Bečov)
 Kostel svatého Jiljí (Dolánky)
 Kostel svatého Jiljí (Jirkov)
 Kostel svatého Jiljí (Libyně)
 Kostel svatého Jiljí (Ředhošť)
 Kostel svatého Jiljí (Vinařice)

Liberecký kraj
 Kostel svatého Jiljí (Bezděz)

Královéhradecký kraj
 Kostel svatého Jiljí (Chvalkovice)
 Kostel svatého Jiljí (Markvartice)
 Kostel svatého Jiljí (Mladějov)
 Kostel svatého Jiljí (Železnice)

Pardubický kraj
 Kostel svatého Jiljí (Nasavrky)
 Kostel svatého Jiljí (Pardubičky)
 Kostel svatého Jiljí (Platěnice)
 Kostel svatého Jiljí (Svitavy)
 Kostel svatého Jiljí (Újezd u Přelouče)
 Kostel svatého Jiljí (Bohuňov)

Kraj Vysočina
 Kostel svatého Jiljí (Dolní Bory)
 Kostel svatého Jiljí (Hartvíkovice)
 Kostel svatého Jiljí (Heraltice)
 Kostel svatého Jiljí (Libice nad Doubravou)
 Kostel svatého Jiljí (Moravské Budějovice)
 Kostel svatého Jiljí (Mrákotín)
 Kostel svatého Jiljí (Ruda)
 Kostel svatého Jiljí (Střížov)
 Kostel svatého Jiljí (Žirovnice)

Jihomoravský kraj
 Kostel svatého Jiljí (Brno-Komárov)
 Kostel svatého Jiljí (Brno-Líšeň)
 Kostel svatého Jiljí (Bulhary)
 Kostel svatého Jiljí (Dolní Dunajovice)
 Kostel svatého Jiljí (Jaroslavice)
 Kostel svatého Jiljí (Kobeřice u Brna)
 Kostel svatého Jiljí (Lukov)
 Kostel svatého Jiljí (Moutnice)
 Kostel svatého Jiljí (Našiměřice)
 Kostel svatého Jiljí (Prosiměřice)
 Kostel svatého Jiljí (Studnice)
 Kostel svatého Jiljí (Újezd u Tišnova)
 Kostel svatého Jiljí (Vrbice)
 Kostel svatého Jiljí (Zbraslav)

Olomoucký kraj
 Kostel svatého Jiljí (Huzová)
 Kostel svatého Jiljí (Pavlovice u Přerova)
 Kostel svatého Jiljí (Úsov)

Moravskoslezský kraj
 Kostel svatého Jiljí (Dvorce)

Zlínský kraj
 Kostel svatého Jiljí (Bystřice pod Hostýnem)
 Kostel svatého Jiljí (Hoštice)
 Kostel svatého Jiljí (Chropyně)
 Kostel svatého Jiljí (Pohořelice)

Další země 
 Bazilika svatého Jiljí (Bardejov) na Slovensku
 Kostel svatého Jiljí (Podlesie) v Polsku
 Kostel svatého Jiljí (Poprad) na Slovensku
 Kostel svatého Jiljí (Zrębice) v Polsku

Spoluzasvěceno 
 Kostel svatého Jiljí a Panny Marie Královny v Třeboni
 Kostel svatého Jiří a svatého Jiljí v Kopanině
 Kostel svatého Lupa a svatého Jiljí v Paříži

Externí odkazy